Midnight Blue — альбом джазового гитариста Кенни Баррелла 1963 года, в записи альбома приняли участие Стэнли Тёррентайн на тенор-саксофоне, Мейджор Холли на контрабасе, Билл Инглиш на ударных и Рэй Барретто на конгах и это один из самых известных альбомов Баррелла на лейбле Blue Note. Журнал Jazz Improv поместил альбом в список пяти самых рекомендуемых альбомов Баррелла, отметив, что «если вы хотите узнать „как звучит Blue Note“, вот оно». В 2005 году NPR включило альбом в «Basic Jazz Library», описав его как «один из величайших джаз-блюзовых альбомов всех времён». Альбом был переиздан Blue Note и французским лейблом Classic.

Список композиций 
Все композиции кроме отмеченных написаны Кенни Барреллом.

 «Chitlins con Carne» — 5:30
 «Mule» (Кенни Баррелл, Мейджор Холли мл.) — 6:56
 «Soul Lament» — 2:43
 «Midnight Blue» — 4:02
 «Wavy Gravy» — 5:47
 «Gee, Baby, Ain't I Good to You» (Andy Razaf, Don Redman) — 4:25
 «Saturday Night Blues» — 6:16
 «Kenny’s Sound» — 4:43 (Бонусный трек на CD переидании)
 «K Twist» — 3:36 (Бонусный трек на CD переиздании)

Участники записи

Исполнители 
 Кенни Баррелл — гитара
 Стэнли Тёррентайн — тенор-саксофон (кроме #3, 4, 6, 9)
 Мейджор Холли — бас (кроме #3)
 Билл Инглиш — ударные (кроме #3)
 Рэй Барретто — конга (кроме #3, 6)

Производство 
 Эрик Bernhardi — графический дизайн
 Боб Blumenthal — заметки к альбому
 Micaela Boland — дизайн
 Michael Cuscuna — продюсер, продюсер переиздания
 Leonard Feather — оригинальные заметки к альбому
 Gordon Jee — креативный директор
 Alfred Lion — продюсер
 Reid Miles — дизайн обложки, типография
 Rudy Van Gelder — звукоинженер, ремастеринг
 Том Vasatka — Продюсер
 Francis Wolff — фотография, cover photo

Примечания 

Альбомы 1963 года
Альбомы Blue Note Records
Альбомы, записанные на Van Gelder Studio